Эссе́-ла-Кот () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Жербевиллер.

География 

Эссе-ла-Кот расположен в 37 км к юго-востоку от Нанси. Соседние коммуны: Веннезе на севере, Жиривиллер и Маттексе на северо-востоке, Элленвиль и Дама-о-Буа на юге, Сен-Буан и Сен-Реми-о-Буа на западе.

Коммуна расположена рядом с вершиной (428 м над уровнем моря), с которой в ясный день открывается величественная панорама окрестностей и видны 35 окрестных деревень и даже Нанси.

Геология 
На территории Эссе-ла-Кот около 2 миллионов лет назад находился действующий вулкан. Чёрные базальтовые камни до сих пор встречаются на окрестных полях.

История 
 Следы галло-романской культуры на вершине холма, занимаемого коммуной.
 Останки древнеримской дороги в местечке Ла-Солькс (La Saulx).

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 88 человек.

Достопримечательности 
 Церковь XIX века, построена на месте церкви XIII века.
 Часовня Сен-Коломб при въезде в коммуну.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель